Il barbiere di Siviglia — ópera-bufa do compositor italiano Gioachino Rossini

Pessoas 
 Gato Barbieri (1934) — saxofonista argentino
 Guercino Barbieri (1591–1666) — pintor italiano
 Luiz Carlos Barbieri (1957) — treinador e futebolista brasileiro

Outros 
 Estádio Municipal Leonardo Barbieri — estádio de futebol em Águas de Lindóia, São Paulo

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua italiana